Das Herreneinzel der  US Open 1989 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Das Finale bestritten Boris Becker und Ivan Lendl, der dieses zum achten Mal in Folge erreichte. Becker setzte sich mit 7:62, 1:6, 6:3, 7:64 durch und gewann damit als erster Deutscher die US Open. Es war sein 4. von insgesamt 6 Grand Slam Titeln.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks
 US Open 1989 auf ATPworldtour.com

Einzelnachweise 
 Männertableau auf der ATP Homepage (englisch)

Herreneinzel
1989